Перепись населения в Азербайджане 2009 года — вторая перепись населения, проведённая в Азербайджане в течение 10 дней, 13—22 апреля 2009 года. Во время переписи 2009 года в вопроснике было включено 35 вопросов, 29 из которых были связаны с гражданином и 6 — с его жилищными условиями. Перепись была проведена 24 483 сотрудниками.

Этнический состав

Примечания 

Аз
Переписи населения в Азербайджане
2009 год в Азербайджане
Апрель 2009 года